Селкет — древнеегипетская богиня, покровительница мёртвых, дочь Ра, помогающая ему поражать врагов.
 (136818) Селкет — небольшой околоземный астероид из группы Атона.